Яніна Вікмаєр була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Римі.

Анастасія Севастова виграла титул, у фіналі перемігши Аранчу Парру Сантонху з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open